Михаил Михайлович Прищепа (1906, село Юрьевка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, теперь Донецкой области — ?) — советский партийный деятель, 2-й секретарь Херсонского обкома КП(б)У, 1-й секретарь Горно-Бадахшанского обкома КП(б) Таджикистана.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1907 году умер его отец. В 1916—1920 годах — ученик машинного отделения шахты № 16 в Донбассе. В 1919 году вступил в комсомол.

В 1920—1923 годах — рабочий дубильного отделения кожзавода. В 1923—1925 годах работал в исполнительном комитете районного совета.

В 1925—1928 годах учился в Харьковском коммунистическом университете имени Артема. Член ВКП(б).

В 1928—1929 годах — уполномоченный Народного комиссариата торговли УССР, заведующий административного отдела Ровеньковского районного исполнительного комитета Луганского округа.

В 1929—1930 годах — в Красной армии.

В 1930—1932 годах — на руководящей советской работе в городе Геленджике Северо-Кавказского края.

В ноябре 1932—1933 годах — заместитель председателя Ура-Тюбинского районного исполнительного комитета Таджикской ССР. С 1933 года — заведующий организационным отделом Ура-Тюбинского районного комитета КП(б) Таджикистана, заведующий организационного отдела Янги-Базарского районного комитета КП(б) Таджикистана. В 1939 году работал 1-м секретарем Ленинабадского районного комитета КП(б) Таджикистана.

В 1941—1944 годах — 1-й секретарь Горно-Бадахшанского областного комитета КП(б) Таджикистана.

В марте 1944—1947 годах — 2-й секретарь Херсонского областного комитета КП(б)У.

В 1947—1969 годах — заместитель председателя Шахринауского райисполкома, заместитель председателя Комитета по теле- и радиовещанию при Совмине Таджикской ССР, редактор журнала «Сельское хозяйство Таджикистана».

Награды 
 орден «Знак Почета» (17.10.1939)
 ордена
 медали

Ссылки 
 Прищепа Михаил Михайлович // Худжанд. Энциклопедия. — Душанбе, 1999. — С. 604.
 Прищепа Михаил Михайлович
 Прищепа Михаил Михайлович

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1906 году
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Персоналии:Херсон
Родившиеся в Донецкой области
Вторые секретари Херсонского обкома КП Украины
Первые секретари Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана
Первые секретари Ленинабадского райкома КП Таджикистана